Belecki [belécki] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (). Ukrajinska oblika je Bilecki ().

 Aleksander Ivanovič Belecki (1884—1961), rusko-ukrajinski književni teoretik
 Jevgenij Mihajlovič Belecki, sovjetski general
 Sergej Vasiljevič Belecki, arheolog, sin V. D. Beleckega.
 Stepan Petrovič Belecki (1873—1918), ruski državnik
 Vasilij Dimitrijevič Belecki (1919—1997), arheolog
 Viktor Nikolajevič Belecki (*1928), ruski diplomat
 Vjačeslav Konstantinovič Belecki (1895—1979), ruski zdravnik, embriolog
 Vladimir Vasiljevič Belecki (*1930), ruski fizik in matematik
 Zinovij Jakovljevič Belecki (1901—1969), ruski filozof
 Brent Belecki, kanadski hokejist

Glej tudi 
 Bilecki